Жеребьёвка отборочного турнира чемпионата мира 2014 прошла в Рио-де-Жанейро 30 июля 2011 года. В группу G зоны УЕФА попали сборные по футболу следующих стран: Греция, Словакия, Босния и Герцеговина, Литва, Латвия и Лихтенштейна. Матчи в группе F прошли с 7 сентября 2012 года по 15 октября 2013 года.

Победитель группы, Босния и Герцеговина, попала на прямую в финальную стадию чемпионата мира 2014 года. Греция попала в число восьми лучших, занявших второе место, и вышла в стыковые матчи, где им в соперники по жребию досталась Румыния. Они выиграли первый матч и сыграли вничью во втором, таким образом, также квалифицировались в финальную стадию чемпионата мира.

Результаты 
Расписание матчей было определено 18 ноября 2011 года на встрече в Братиславе..

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

8 тур

9 тур

10 тур

Бомбардиры 
Забито 76 голов за 30 матчей (2,53 гола за матч).

10 голов

  Эдин Джеко

8 голов

  Ведад Ибишевич

5 голов

  Звездан Мисимович

3 гола

  Миралем Пьянич
  Димитрис Салпингидис

  Марек Сапара

  Мартин Якубко

2 гола

  Теофанис Гекас
  Константинос Митроглу

  Александр Цауня
  Девидас Матулявичус

  Эдгарас Чеснаускис
  Марек Гамшик

1 гол

  Эрмин Бичакчич
  Сенад Лулич
  Харис Медунянин
  Изет Хайрович
  Йоргос Карагунис
  Сотирис Нинис
  Никос Спиропулос
  Лазарос Христодулопулос
  Наурис Булвитис
  Марис Верпаковскис

  Эдгар Гаурач
  Каспар Горкш
  Артур Зюзин
  Владимир Камеш
  Ренарс Роде
  Валерий Шабала
  Марюс Жалюкас
  Тадас Киянскас
  Саулюс Миколюнас
  Фёдор Чёрных

  Дарвидас Шярнас
  Мартин Бюхель
  Мишель Польверино
  Николас Хаслер
  Матиас Кристен
  Ян Дюрица
  Виктор Печовски
  Корнел Салата

1 автогол

  Мартин Шкртел (в матче против Греции)

Примечания

Ссылки 
 World Cup 2014 Qualifying
 Allworldcup

2012 год в футболе
2013 год в футболе
Европейский футбол в сезоне 2012/2013
Европейский футбол в сезоне 2013/2014
Отборочный турнир